Эбихара () — японская фамилия. Известные носители:

 Эбихара, Хироюки (1940—1991) — японский боксёр.
 Эбихара, Юки (род. 1985) — японская легкоатлетка.